Worth County er navnet på tre amtsområder i USA:

 Worth County, Georgia – et amt i delstaten Georgia
 Worth County, Iowa – et amt i delstaten Iowa
 Worth County, Missouri – et amt i delstaten Missouri